Monclar (Gers)
 Monclar (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos